Un Père Verbiste est un membre de la Société du Verbe-Divin [SVD].
 Verbiste est une variante du nom 'Van der Biest'.

Voir aussi
 

Homonymie